Pájaro carpintero puede referirse a:
 Pájaros carpinteros, nombre común de las aves de la familia Picidae.
 Pájaro Carpintero Ruso, notoria señal proveniente de la Unión Soviética que pudo ser oída en la onda corta entre julio de 1976 y diciembre de 1989. 
 Pájaro Loco, personaje de dibujos animados que representa a un pájaro carpintero.
 El pájaro carpintero, miniserie de televisión de 2020.